AJCP steht für:

 American Journal of Clinical Pathology
 Australian Joint Copying Project, eine von der National Library of Australia und der State Library of New South Wales geleitete Initiative zur Mikroverfilmung von Archiven und Aufzeichnungen aus dem Vereinigten Königreich und Irland mit Bezug zu Australien und dem Pazifik

Abkürzung